

Persone 
 Antonio de Torquemada (1507 circa–1569) – umanista, poeta e scrittore spagnolo 
 Juan de Torquemada  (1388-1468) – cardinale e vescovo cattolico spagnolo.
 Juan de Torquemada (1562 circa–1624) – frate francescano, missionario e storico della Nuova Spagna
 Tomás de Torquemada (1420-1498) – religioso spagnolo, primo Grande inquisitore dell'Inquisizione spagnola

Altro 
 Torquemada  – comune spagnolo
 Torquemada  – dramma in versi composto da Victor Hugo nel 1869 e pubblicato nel 1882